Karups församling kan syfta på:

 Västra Karups församling
 Östra Karups församling